Als Kindergartenmuseum existieren unter anderem:
 Kindergartenmuseum (Bruchsal), Bruchsal
 Kindergartenmuseum Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach